Чемпионат Испании по футболу 1932/1933 — 5-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Мадрид» стал чемпионом Испании в 2-й раз. В турнире принимали участие 10 клубов. Было сыграно 90 игр и забито 400 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
 
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 14 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Расинг Сантандер» — 9:5
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Аренас» — «Мадрид» — 1:5
 «Валенсия» — «Атлетик Бильбао» — 1:5
 «Бетис Баломпи» — «Атлетик Бильбао» — 1:5
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Расинг Сантандер» — «Алавес» — 9:0

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика www.rsssf.com

1933
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1932 году
Спорт в Испании в 1933 году